

Султанбеково — присілок, Аскінський район, Башкортостан
 Султанбеково — присілок, Дюртюлинський район, Башкортостан

Див. також 
 Старосултанбеково